Фару́к Хаджибе́гич (; 7 октября 1957, Сараево, ФНРЮ) — югославский и боснийский футболист, боснийский футбольный тренер. Выступал на позиции защитника.

Клубная карьера 
Фарук Хаджибегич начал карьеру в футбольном клубе «Сараево» и хранил ему верность на протяжении 9 лет. В составе «Сараева» он стал чемпионом Югославии.

Добившись успеха на родине, Хаджибегич уехал в Испанию, где играл за «Бетис», а позже выступал за французские «Сошо» (7 сезонов) и «Тулузу».

Карьера в сборной 
Хаджибегич дебютировал в сборной Югославии 13 октября 1982 года во встрече отборочного турнира чемпионата Европы 1984 года со сборной Норвегии. Участвовал в финальных турнирах ЧЕ-1984 и ЧМ-1990. На чемпионате мира 1990 года в матче 1/4 финала с командой Аргентины не сумел переиграть Серхио Гойкочеа в серии пенальти, и в результате «плави» выбыли из турнира.

Тренерская карьера 
Фарук Хаджибегич имеет за плечами богатую тренерскую карьеру. Наибольших успехов он добился с «Бетисом», который вышел под его руководством в Примеру в 2001 году. Также он тренировал сборную Боснии и Герцеговины, различные французские и турецкие клубы.

В сезоне 2009/10 Хаджибегич тренировал «Бастию», однако клуб под его руководством выступил неудачно, заняв по итогам сезона последнее 20 место в Лиге 2 и выбыв в Лигу 3. В мае Хаджибегич покинул команду.

В октябре 2010 года Фарук Хаджибегич возглавил дебютанта Лиги 1 «Арль-Авиньон».

Достижения 
Как игрока

 Сараево
 Чемпион Югославии: 1984/85

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте сборной Сербии
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Тулуза»
Футбольные тренеры Боснии и Герцеговины
Тренеры ФК «Сошо»
Тренеры сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Тренеры ФК «Реал Бетис»
Тренеры ФК «Труа»
Тренеры ФК «Газиантепспор»
Тренеры ФК «Диярбакырспор»
Тренеры ФК «Денизлиспор»
Тренеры ФК «Ньор»
Тренеры ФК «Дижон»
Тренеры ФК «Бастия»
Тренеры ФК «Арль-Авиньон»
Тренеры ФК «Валансьен»
Тренеры ФК «Ред Стар»
Тренеры сборной Черногории по футболу
Тренеры ФК МК Алжир